Unforgettable steht für:

 Unforgettable (Irving-Gordon-Lied), ein Lied von Irving Gordon
 Unforgettable (Robin-Schulz-Lied), ein Lied von Robin Schulz
 Unforgettable (1996), US-amerikanischer Psychothriller von John Dahl
 Unforgettable (2010), österreichisches Spielfilmdrama von Adrian Goiginger
 Unforgettable (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie von Ed Redlich und John Bellucci (2011–2016)
 Unforgettable – Tödliche Liebe, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2017 von Denise Di Novi